Шульц () — одне з найпоширеніших німецьких прізвищ. Відомі носії:
 Шульц Адальберт (; 1903—1944) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал-майор танкових військ Вермахту (1944).
 Шульц Бруно (; 1892—1942) — польський письменник та художник.
 Шульц Вернер (;  1950) — німецький політик, член Союзу 90/Зелені. Депутат Бундестагу (1990—2005), депутат Європейського парламенту (2009—2014).
 Шульц Геннадій Едуардович (1907—1992) — лікар-гігієніст і дослідник санітарно-гігієнічного стану українських міст.
 Шульц Дейв (; 1959—1996) — американський борець, олімпійський чемпіон.
 Шульц Дейв (; 1949) — канадський хокеїст.
 Шульц Джеймс Віллард (; 1859—1947) — видатний американських письменник та етнограф.
 Шульц Джордж (; 1920) — американський державний діяч.
 Шульц Карл Генріх (; 1805—1867) — німецький ботанік, брат Фрідріха Вільгельма Шульца
 Шульц Карл-Лотар (; 1907—1972) — німецький воєначальник, генерал-майор повітряно-десантних військ Німеччини в роки Другої Світової війни 1939—1945.
 Карел Шульц (1899—1943) — чеський письменник.
 Шульц Кароль — архітектор, брат Яна Шульца
 Шульц Марк (; 1960) — американський борець, олімпійський чемпіон.
 Шульц Маркус (; 1975) — німецький ді-джей та продюсер електронної музики напрямку транс (прогресивний транс), також ведучий радіо шоу
 Шульц Мартін (; 1955) — німецький політик, депутат Європейського парламенту. З січня 2012 року по червень 2014 Президент Європейського парламенту.
 Шульц Михайло Сергійович — молодший сержант ЗСУ, учасник російсько-української війни 2014—2015.
 Шульц Нік (; 1982) — канадський хокеїст, захисник.
 Шульц Отто Ойген (; 1874−1936) — німецький ботанік.
 Шульц Павло Миколайович (1900−1983) — археолог та мистецтвознавець, організатор та керівник археологічних досліджень у Криму.
 Шульц Робін (; 1987) — німецький діджей та музичний продюсер.
 Шульц Теодор (; 1902—1998) — американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки 1979 року.
 Шульц Фрідріх Вільгельм (; 1804—1876) — німецький ботанік, брат Карла Генріха Шульца.
 Шульц Фрідріх (; 1897—1976) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал піхоти (1944) Вермахту.
 Шульц Ян — архітектор. Працював у Львові в другій половині XIX і початку XX ст. Використовував форми неоренесансу, необароко, неоготики, модерну.

Інше 
 3524 Шульц (3524 Schulz) — астероїд головного поясу, відкритий 2 березня 1981 року.

Див. також 
 Шульце
 «Шульц» — торговельна марка «Шульц».

Німецькі прізвища